Das Cazoo Champion of Champions 2022 war ein Snooker-Einladungsturnier, das vom 31. Oktober bis zum 6. November 2022 in Bolton bei Manchester ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal war das Hotel des University of Bolton Stadiums der Austragungsort und Cazoo der Sponsor.

Titelverteidiger war Judd Trump, der erneut das Endspiel erreichte. Diesmal unterlag er aber mit 6:10 Ronnie O’Sullivan, der sich zum vierten Mal den Titel des Champions der Champions holte.

Preisgeld 
Im zweiten Jahr in Folge blieb das Preisgeld bei insgesamt 440.000 £.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden die Sieger der Profiturniere in den vorangegangenen 12 Monaten, angefangen mit dem Titelgewinner des Champion-of-Champions-Turniers im Vorjahr. 22 Turniere lagen in diesem Zeitraum inklusive Frauen- und Seniorenweltmeisterschaft, 2 mehr als im Vorjahr. Zunächst war die 6-Red World Championship 2022 auch als Qualifikationsturnier vorgesehen, der ursprüngliche Termin wurde aber abgesagt und sie wurde bis zum Beginn des Champion of Champions 2022 nicht erneut angesetzt. Hätte es mehr als 16 verschiedene Sieger geben, wären die Gewinner höherwertiger Turniere bevorzugt worden. Tatsächlich gab es nur 15 Spieler, die sich durch Titelgewinne qualifizierten, und so wurde das Teilnehmerfeld durch den bestplatzierten Spieler der Weltrangliste aufgefüllt, der keinen Titel der ausgelobten Turniere gewonnen hatte. In der Saison 2022/23 war das bei Mark Selby der Fall.

Somit ergab sich folgendes Teilnehmerfeld:

Turnierplan 
Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte nachmittags zwei K.-o.-Spiele und abends bestritten die Sieger das Gruppenfinale, in dem jeweils ein Halbfinalteilnehmer ermittelt wurde. Die beiden Halbfinale wurden dann am Freitag bzw. Samstag in einer Abendsession ausgetragen. Das Finale fand am Sonntag in zwei Sessions im Modus Best of 19 statt.

Finale 
Mit Judd Trump und Ronnie O’Sullivan hatten die beiden topgesetzten Spieler das Finale erreicht. Trump war Titelverteidiger, O’Sullivan hatte das Turnier bereits dreimal gewonnen, unter anderem auch 2014 gegen Trump. Auch die letzte Begegnung der beiden im Finale der Weltmeisterschaft hatte O’Sullivan für sich entschieden.

O’Sullivan startete mit zwei hohen Breaks und nachdem Trump sich den dritten Frame mühsam erkämpft hatte, zog der Weltmeister auf 6:1 davon. Hoffnung kam wieder auf, als sich Trump den nächsten Frame mit einem Maximum Break holte und anschließend vor der Sessionpause noch auf 3:6 verkürzte. Allerdings startete O’Sullivan mit einem Century in den Abend. In den nächsten drei Frames machte er dann aber keinen einzigen Punkt und Frame für Frame kämpfte Trump sich auf 6:7 heran. Doch statt das Match zu drehen, musste er danach das Spiel wieder O’Sullivan überlassen. Der wiederum gewann drei Frames in Folge mit hohen Breaks und machte damit den 10:6-Sieg perfekt.

Century-Breaks 
Insgesamt wurden im Turnierverlauf 24 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt. Alleine 7 davon gingen auf das Konto des Turniersiegers Ronnie O’Sullivan. Im Finale erreichte Judd Trump ein Maximum Break, das siebte seiner Karriere und das zweite in der Geschichte des Turniers. 9 der 16 Teilnehmer gelang mindestens 1 Century-Break.

Quellen

Weblinks 
 Turnierhomepage
 2022 Champion Of Champions bei CueTracker

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Bolton (Greater Manchester)